„Зоните“ е съвкупното име на столичните квартали Зона Б-5, Зона Б-18 и Зона Б-19, намиращи се в централната част на града между ул. Опълченска и бул. Константин Величков, южно от бул. Сливница.

Според официални източници има и други „Зони“, но техните имена не са широко разпространени сред населението. Според Софийската пожарна има още три такива – Зона Б-2, Зона Б-3 и Зона Б-4, а различни източници посочват и други, сред които Зона Б-5-3 и Зона А.

История 

Според Столична община, „Зоните“ са определени при създаването на градоустройствен план на София през 1972 г. Тогава централната част („Главният център“) на София е разделена на няколко зони – сред които Зона А на изток и Зона Б на запад. Тогава има планове за цялостно „разчистване“ на стари сгради. Това се осъществява в Зона Б-5 и някои други части на Зона Б, и те се застрояват с масивни многоетажни блокове, но рушенето е възпряно в Зона А (съдържаща много ключови сгради като Народното събрание и Св. Александър Невски) благодарение на намесата на арх. Никола Николов.

Списък на Зоните 
Следва списък на зоните, заедно с обяснение за техните местоположения. Всичките зони „Б“ се намират южно от бул. Сливница (който в централната си част върви по течението на Владайската река).
 Зона Б-5 – южно от бул. Ал. Стамболийски, между бул. Иван Иванов и бул. Скобелев. (Старият квартал „Еврейски герен“.) Зона Б-5, като най-голяма и най-близка до центъра, е също известна просто като „Зоната“.
 Зона Б-18 – северно от ул. Пиротска, източно от бул. Димитър Петков, западно от бул. Инж. Иван Иванов, южно от бул. Сливница. (Западната част на стария квартал Юч Бунар.)
 Зона Б-19 – южно от бул. Стамболийски, между бул. Константин Величков и бул. Инж. Иван Иванов.

Останалите „Зони“ включват:

 Зона А – разположена в продълговата форма в централната и източна част на „широкия център“. Тя е с начупена форма, като основната ѝ част е разположена на юг от бул. Дондуков и ул. Шипка, и на север от ул. Гурко, ул. Аксаков и Княжеската градина, като източната ѝ граница е Перловската река, а западната – пл. Света Неделя. Поради административното делене на градски райони, Зона А е подразделена на:
 Зона А север – частта в район Оборище, разположена северно от бул. Цар Освободител
 Зона А юг – частта в район Средец, южно от бул. Цар Освободител

 Зона Б-2 – северно от ул. „Алабин“, южно от бул. „Сливница“, между бул. Христо Ботев и бул. Мария Луиза.

 Зона Б-3 – споменава се съществуването на такава зона от софийската РСПБЗН, но не и нейното местоположение. Ако се предположи, че се намира между зоните Б-2 и Б-4, тогава ще е разположена северно от бул. Стамболийски, между ул. Опълченска и бул. Христо Ботев (тоест – източната част на стария квартал Юч Бунар).

 Зона Б-4 – на север от Зона Б-5: северно от бул. Стамболийски, между бул. Иван Иванов и ул. Опълченска. (Централната част на стария квартал Юч Бунар.)

 Зона Б-5-3 – на изток от Зона Б-5: южно от бул. Стамболийски, между бул. Скобелев и бул. Христо Ботев.

Зони извън Централната градска част на София включват:

 Зона В-15 и Зона В-16 – съществуването на тези две Зони се споменава в наредба на СОС от 2008 г. Тяхното местоположение е определено като намиращо се между бул. Христо Ботев на запад, бул. Мария Луиза на север, северната граница на Драз махала на североизток, ул. Константин Стоилов на изток и бул. Сливница на юг. Граница между двете части е участъкът на бул. Мария Луиза между Централна автогара София и Лъвов мост, като В-16 е на запад от булеварда, а В-15 – на изток от него. В този смисъл В-15 практически представлява старата Драз махала.

 Зона В-17 и Зона В-18 – съществуването на тези две Зони се споменава, заедно със Зоните В-15 и В-16, в контекста на инфраструктурен проект в западна София. Точно местоположение на тези зони не се обяснява, но те са включени в списък на квартали разположени западно и северно от Владайската река.

Източници 

География на София